Herkommer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herkommer (1887–1956), deutscher Architekt
 Hubert Herkommer (* 1941), deutscher Philologe
 Jörg Herkommer (* 1923), deutscher Architekt
 Sebastian Herkommer (1933–2004), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler marxistischer Orientierung

Herkomer (Schreibweise manchmal auch Herkommer) ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert  von Herkomer (1849–1914), deutscher Maler
 Johann Jakob Herkomer (1652–1717), deutscher Baumeister